

Théorèmes nommés d'après George David Birkhoff 
 Théorème ergodique de Birkhoff
 Théorème de Poincaré-Birkhoff, affirmant que toute application d'une couronne dans elle-même qui préserve les aires et fait tourner les deux bords dans des sens opposés admet au moins deux points fixes
 Théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt, décrivant la structure de l'algèbre enveloppante d'une algèbre de Lie
  classifiant les fibrés vectoriels homomorphes sur la droite projective complexe
 Théorème de Birkhoff (relativité) sur les trous noirs de Schwarzschild
 Théorème de Birkhoff (électromagnétisme) sur les solutions sphériques des équations de Maxwell sans source

Théorèmes nommés d'après Garrett Birkhoff 
 Théorème HSP caractérisant les classes équationnelles
  sur les treillis distributifs
 Théorème de Birkhoff-von Neumann, affirmant que l'ensemble des matrices doublement stochastiques est convexe et admet pour points extrémaux les matrices de permutation
Théorème de Birkhoff-Kakutani : condition suffisante de métrisabilité pour un groupe topologique

Birkhoff